In 1948 werd het vijfde voetbalseizoen gespeeld van de Letse SSR, voorheen was Letland onafhankelijk en speelden de clubs in de  Virslīga. PAK Zhmylov werd voor eerste keer kampioen.

Stand

Kampioen

Letse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1947/48